Die Saison 2012/13 war die neunte Spielzeit der Fußball-Regionalliga der Frauen als dritthöchste Spielklasse. 59 Mannschaften spielten in fünf Gruppen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga bzw. gegen den Abstieg in die Verbands-/Oberligen.

Nord 
Der Aufsteiger, die zweite Mannschaft des VfL Wolfsburg konnte alle Ligaspiele gewinnen und stieg in die 2. Bundesliga Nord auf. Die Abstiegsplätze belegten der TV Jahn Delmenhorst, der VfL Oythe und der Bramfelder SV. Aus der 2. Bundesliga stiegen Holstein Kiel und der FFC Oldesloe 2000 ab. Aus der Oberliga Niedersachsen stieg Fortuna Celle auf. Der zweite Aufsteiger war der SV Henstedt-Ulzburg.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle

Aufstiegsrunde

Hamburg/Schleswig-Holstein/Bremen 
Die Meister der Verbandsligen Hamburg, Schleswig-Holstein und Bremen ermittelten in einer Einfachrunde einen Aufsteiger in die Regionalliga Nord. Es qualifizierten sich der TSV Duwo 08 (Hamburg), der SV Henstedt-Ulzburg (Schleswig-Holstein) und der ATS Buntentor (Bremen).

|}

|}

Niedersachsen 
Die beiden Staffelsieger der Oberliga Niedersachsen ermittelten in einem Entscheidungsspiel einen Aufsteiger in die Regionalliga Nord. Meister der Oststaffel wurde Fortuna Celle, während im Westen die zweite Mannschaft des SV Meppen erfolgreich war. Spielort war Barsinghausen.

|}

Nordost 
Die Meisterschaft sicherte sich der LFC Berlin, der nach der Fusion mit dem BFC Viktoria 1889 als FC Viktoria 1889 Berlin in der 2. Bundesliga antrat. Den Abstiegsplatz belegte der Chemnitzer FC. Aus den Verbandsligen stiegen die zweite Mannschaft des LFC Berlin sowie der MSV Wernigerode auf.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle

Aufstiegsrunde 
Aus den sechs Verbandsligen hatten sich drei Vereine für die Teilnahme an der Regionalliga-Saison 2013/14 beworben. Blau-Weiß Beelitz (Brandenburg), die zweite Mannschaft des LFC Berlin (Berlin) und der MSV Wernigerode (Sachsen-Anhalt). Die drei Mannschaften traten in einer Einfachrunde gegeneinander an und spielten zwei Aufsteiger aus.

|}

|}

West

Tabelle 
Der VfL Bochum sicherte sich frühzeitig die Meisterschaft. Der VfL Kommern zog seine Mannschaft nach dem ersten Spieltag zurück und war damit der erste Absteiger. Auf sportlichem Weg stiegen der SC Fortuna Köln und Germania Hauenhorst ab.

Die Aufsteiger waren die zweite Mannschaft des VfL Bochum aus der Westfalenliga, die zweite Mannschaft des 1. FC Köln aus der Mittelrheinliga und der SV Eintracht Solingen aus der Niederrheinliga. Aus der 2. Bundesliga stieg der 1. FFC Recklinghausen ab.

|}

Kreuztabelle

Südwest 
Die Meisterschaft sicherte sich der TuS Wörrstadt, der nach drei Jahren Abstinenz in die 2. Bundesliga zurückkehrte. Die Abstiegsplätze belegten Rot-Weiß Göcklingen SV Furpach und der TuS Ahrbach. Aus den Verbandsligen stiegen der FC Bitburg, der SV Dirmingen und der TSV Schott Mainz auf.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle

Süd 
Meister der Regionalliga Süd wurde der SV 67 Weinberg mit einem Punkt Vorsprung auf die zweite Mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim. Die Abstiegsplätze belegten die zweite Mannschaft des SC Freiburg und der Karlsruher SC. Der SV Gläserzell, der 1. FC Nürnberg und die zweite Mannschaft des VfL Sindelfingen stiegen auf.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle

Weblinks 
 Regionalliga Nord 2012/13 bei kicker.de
 Regionalliga Nordost 2012/13 bei kicker.de
 Regionalliga West 2012/13 bei kicker.de
 Regionalliga Südwest 2012/13 bei kicker.de
 Regionalliga Süd 2012/13 bei kicker.de

2012
Fußballsaison 2012/13